Coquillon :

 John Coquillon (né en 1930), directeur de la photographie canadien
 Philippe Coquillon, (1909-1990) homme d'affaires français
 Olivier Coquillon, acteur